El Señor de los Anillos (1954) es una novela épica de fantasía, escrita por el inglés J. R. R. Tolkien. A partir de ella, El Señor de los Anillos puede referirse a:

Adaptaciones

Radio 
 El Señor de los Anillos (1955), un serial radiofónico de la BBC emitido en Reino Unido;
 El Señor de los Anillos (1960), un serial radiofónico de la WBAI-FM comenzado a emitir en Nueva York en los años 1960, y cancelado por no disponer de los derechos de la obra;
 El Señor de los Anillos (1979), un serial radiofónico de la NPR emitido en los Estados Unidos;
 El Señor de los Anillos (1981), un serial radiofónico de la BBC emitido en Reino Unido.

Cine 
 El Señor de los Anillos (1978), una película animada dirigida por Ralph Bakshi;
 La trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos, tres películas dirigidas por Peter Jackson:
 El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo (2001), la película basada en la primera parte de la novela;
 El Señor de los Anillos: las dos torres (2002), la película basada en la segunda parte de la novela;
 El Señor de los Anillos: el retorno del Rey (2003), la película basada en la tercera y última parte de la novela.

Televisión
El Señor de los Anillos: los Anillos de Poder (2022), serie creada por Amazon Prime.

Teatro 
 El Señor de los Anillos (2006), adaptación al teatro musical de la novela de Tolkien.

Audiolibro 
 El Señor de los Anillos, una versión leída de la novela para audiolibro por el actor Rob Inglis, en la que da voz a todos los personajes.

Juegos

Juegos de rol 
 El Señor de los Anillos, el juego de rol de la Tierra Media (1984), creado por Iron Crown Enterprises en 1984 con el título Middle-earth Role Playing («Juego de rol de la Tierra Media»), por lo que se le conoce también, incluso en el mundo hispanohablante, por las siglas MERP;
 El Señor de los Anillos, el juego de rol (2002), creado por Decipher.

Juegos de estrategia 
 El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo, juego de tablero de la primera parte de la trilogía;
 El Señor de los Anillos: las dos torres, juego de tablero de la segunda parte de la trilogía;
 El Señor de los Anillos: el retorno del Rey, juego de tablero de la tercera parte de la trilogía;
 El Señor de los Anillos (2002), adaptación del juego Risk al universo de El Señor de los Anillos;
 El Señor de los Anillos, el juego de batallas estratégicas (2001), creado por Games Workshop.

Juegos de cartas coleccionables 
 Señor de los Anillos: Tierra Media (1995), creado por Iron Crown Enterprises en 1995;
 El Señor de los Anillos: juego de cartas coleccionables (2001), creado por Decipher.

Videojuegos 
 El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo (2002), videojuego de la primera parte literaria, no guarda relación con los otros dos siguientes, que sí adaptan la versión cinematográfica;
 El Señor de los Anillos: las dos torres (2002), videojuego de la segunda parte de la trilogía cinematográfica;
 El Señor de los Anillos: el retorno del Rey (2003), videojuego de la tercera parte de la trilogía cinematográfica;
 El Señor de los Anillos: la Tercera Edad (2004), un videojuego de Electronic Arts;
 El Señor de los Anillos: la batalla por la Tierra Media (2004), un juego de estrategia de Electronic Arts;
 El Señor de los Anillos: la batalla por la Tierra Media II (2006), la segunda parte del juego anterior;
 El Señor de los Anillos: la batalla por la Tierra Media II: el resurgir del Rey Brujo (2006), ampliación del anterior;

 The Lord of the Rings Online (2007), un juego de rol multijugador en línea;
 El Señor de los Anillos: la conquista (2009), videojuego de Pandemic Studios distribuido por Electronic Arts;
 El Señor de los Anillos: las aventuras de Aragorn (2010), videojuego de Warner Bros. Interactive tras hacerse con las licencias de EA;
 El Señor de los Anillos: la guerra del norte (2011), videojuego de Warner Bros. Interactive;
 Guardianes de la Tierra Media (2012), videojuego de tipo batalla multijugador en línea, de Monolith Productions;
 La Tierra Media: sombras de Mordor (2014), videojuego de Monolith Productions;
 La Tierra Media: sombras de guerra (2014), videojuego de Monolith Productions, secuela del anterior;

Personajes 
 El Señor de los Anillos, apelativo con el que Tolkien hace referencia a Sauron, el antagonista principal de la novela que, además, le da título.